Mármaron kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mármaro, ort, Nordegeiska öarna, Chios, 
 Mármaron (ort), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar